Räderscheidt oder Raederscheidt ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Räderscheidt (1892–1970), deutscher Maler 
 Georg Raederscheidt (1883–1974), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Maf Räderscheidt (* 1952), deutsche Künstlerin
 Wilhelm Räderscheidt (1865–1926), Direktor der Kölner Handelsschule